José Alonso (ur. 1957) – hiszpański lekkoatleta, płotkarz
 José Alonso (1925-1990) – hiszpański reżyser teatralny
 José María Alonso de Areyzaga – hiszpański tenisista, olimpijczyk